Pampa Tambo bezeichnet folgende geographischen Objekte in Bolivien:

 Pampa Tambo (Colomi), eine Ortschaft im Municipio Colomi im Departamento Cochabamba
 Pampa Tambo (Puna), eine Ortschaft im Municipio Puna im Departamento Potosí